Maciej Bluj (ur. 1966 w Lubinie) – polski samorządowiec, w latach 2003–2007 Skarbnik Miasta Wrocławia, od 2007 wiceprezydent Wrocławia, ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city.

Życiorys

Działalność do 2007 
Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów menedżerskich i zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Na początku lat 90. prowadził własne przedsiębiorstwo. Od 1996 roku związany z Urzędem Miejskim Wrocławia: kierował m.in. Biurem Polityki Finansowej i Programów Miejskich czy Wydziałem Finansów i Budżetu.

Jako Skarbnik Wrocławia w latach 2003–2007 zrestrukturyzował i znacząco obniżył zadłużenie miasta. Jako pierwszy w Polsce wprowadził w szerokim zakresie rachunek skonsolidowany miasta. W ramach starań o powstanie nowych miejsc pracy w mieście przygotował i wprowadził program pomocy dla przedsiębiorców inwestujących we Wrocławiu i zatrudniających nowych pracowników.

Od roku 2001 brał czynny udział w pracach Unii Metropolii Polskich. Był członkiem Komisji UMP ds. Integracji Planów Rozwoju i Inwestycji Miejskich, wielokrotnie opiniował projekty ustaw dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Autor licznych propozycji zmian do ustaw dotyczących samorządu.

Działalność po 2007 
Od roku 2007 wiceprezydent Wrocławia, bliski współpracownik prezydenta Rafała Dutkiewicza. Bezpośrednio nadzoruje prace Departamentu Infrastruktury i Gospodarki i kilku jednostek miejskich. Odpowiada za inwestycje i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego. Przygotował i utworzył pierwszą w Polsce spółkę in-house odpowiedzialną za realizację inwestycji, co znacznie poprawiło zdolności organizacyjne miasta w tym zakresie (w latach 2006–2009 wielkość wykonywanych zadań inwestycyjnych wzrosła trzykrotnie, sięgając w szczytowym roku 2009 – miliard dwieście pięćdziesiąt milionów). W ramach przygotowania Wrocławia do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, był odpowiedzialny za projekty inwestycyjne w infrastrukturze. Wprowadził metodykę zarządzania projektami w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Nadzoruje przygotowanie projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Specjalizuje się w tematyce smart city i projektach innowacyjnych. Twórca Wrocław City Lab, w którym kreowane i realizowane są projekty dla użytkowników miast w oparciu o infrastrukturę i potrzebne zasoby. Propagator idei open data i rozwiązań opartych na analizie big data. Odpowiada za kreowanie warunków dla rozwoju start-upów (ekosystem Startup: Wrocław), który łączy w sobie zaplecze biurowe, laboratoryjne, produkcyjne i kompetencje niezbędne w zakresie realizacji projektów innowacyjnych na rzecz mieszkańców miast.

Przypisy 

Urodzeni w 1966
Ludzie urodzeni w Lubinie
Wiceprezydenci Wrocławia